Baduário (Cítia) — oficial bizantino do 
 Baduário (curopalata) — oficial bizantino do 
 Baduário (curador) — oficial bizantino do 

Desambiguações de antropônimos